Lynne est un prénom anglo-saxon et un nom de famille

Patronyme 
 Beverly Lynne (née en 1973), actrice américaine ;
 Gillian Lynne (1926-2018), danseuse et chorégraphe britannique ;
 Jeff Lynne (né en 1947), musicien britannique ;
 Liz Lynne (née en 1948), femme politique britannique ;
 Shelby Lynne (née en 1968), chanteuse américaine.

Prénom 
 Lynne Adams (née en 1946), actrice américaine.
 Lynne Billard (née en 1943), statisticienne australo-américaine.
 Lynne Boyer (née en 1956), surfeuse et peintre américaine.
 Lynne Brown (née en 1961), femme politique sud-africaine.
 Lynne Carver (1916-1955), actrice américaine.
 Lynne Cheney (née en 1941), écrivaine et femme politique américaine, surtout connue pour être l'épouse de Dick Cheney.
 Lynne Cohen (1944-2014), photographe canadienne.
 Lynne Cox (née en 1957), nageuse américaine.
 Lynne Fernie (née en 1946), réalisatrice canadienne.
 Lynne Frederick (1954-1994), actrice anglaise.
 Lynne Griffin (née en 1952), actrice canadienne.
 Lynne Maquat (née en 1952), biochimiste et biologiste moléculaire américaine.
 Lynne Sue Moon (née en 1949), actrice sino-anglaise.
 Lynne Ramsay (née en 1969), réalisatrice britannique.
 Lynne Spears (née en 1955), écrivaine américaine.
 Lynne Stopkewich (née en 1964), réalisatrice canadienne.
 Lynne Thigpen (1948-2003), actrice américaine.
 Lynne Thornton, historienne anglaise.
 Lynne Stewart (1939-2017), avocate et militante politique américaine.
 Lynne Viola (née en 1955), historienne américaine.
 Lynne Muthoni Wanyeki (née en 1972), politologue kenyanne.
 Lynne Watson (née en 1952), nageuse australienne.
 Lynne Yelich (née en 1953), femme politique canadienne.
 Lynne Beattie (née en 1985), joueuse de volley-ball et de beach-volley britannique.
 Lynne Jewell (née en 1959), skipper américaine.

Voir aussi 
 Toutes les pages commençant par Lynne